Председатель региональной администрации () в Италии (краткая форма в русском языке «президент региона» или «губернатор») — выборный глава исполнительной власти в регионах.

Основные сведения 
Полномочия губернатора определяются статьёй 121 Конституции Италии, статья 122 в редакции 1999 года требует проведения прямых выборов губернаторов (до 1999 года их выбирали депутаты ), при этом статья 123 позволяет регионам установить в своих статутах иную процедуру.

Последние региональные выборы в Италии состоялись в  и  12 и 13 февраля 2023 года.

Действующие губернаторы областей Италии

См. также 
 Административное деление Италии

Примечания

Ссылки 
 

Списки:Италия
Должности Италии